Un drops peut désigner :
 Une attaque au catch
 Une viennoiserie au chocolat